Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК) — общероссийская общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации.

История создания 
Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов Российской Федерации Владимира Путина и Азербайджана Гейдара Алиева.

4 октября 2001 года в Москве прошел 1-й съезд Всероссийского Азербайджанского Конгресса, на котором были рассмотрены основные направления деятельности Конгресса, задачи по становлению и развитию организации. Замечания и предложения, высказанные в выступлениях делегатов съезда, были изучены, обобщены и включены в специальный план мероприятий. За период прошедший после этого, организация продолжила свою работу по выполнению целей и задач, определенных Уставом ВАК.

Задачи организации 
Среди главнейших задач Конгресса — содействие укреплению гражданского мира и межнационального согласия в России, развитию и углублению социально-экономического и культурного сотрудничества России и Азербайджана.
В сфере постоянного внимания Конгресса — сохранение культуры, языка, национальной самобытности и традиций азербайджанцев.
ВАК содействует широким связям диаспоры с исторической Родиной — Азербайджаном.
Конгресс оказывает прибывшим в последнее время соотечественникам помощь для гармоничной адаптации к культуре и традициям России, к местным законам, условиям и порядкам жизнеустройства. Организация уделяет серьезное внимание проблемам защиты прав и социальных интересов азербайджанцев России, удовлетворению их этнокультурных потребностей.

Среди приоритетных задач Конгресса — сотрудничество с другими диаспорными организациями на территории Российской Федерации, координация деятельности и активное взаимодействие с международными азербайджанскими организациями.

Основной целью и лейтмотивом всей деятельности Конгресса за этот период была консолидация азербайджанцев с целью формирования мощной дееспособной национальной диаспоры азербайджанцев, усиление её роли и общественно-политической значимости в российском обществе. 

2003—2004 годы характеризуются как годы становления, совершенствования структуры и объединения азербайджанских общественных организаций вокруг Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

Работа в регионах 
В целях оптимизации работы организации с региональными отделениями и расширения его влияния в регионах было принято решение о создании Окружных Советов ВАК при федеральных округах РФ. Такие советы существуют при Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Создание Советов способствовало улучшению координации деятельности региональных организаций Конгресса по объединению соотечественников, усилению взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями данного региона в решении проблем соотечественников.

Деятельность организации 
Важным направлением деятельности Конгресса стало укрепление российско-азербайджанских торгово-экономических связей.
Вопросы экономической деятельности ВАК обсуждались на встрече руководителей организации с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Большое место в деятельности Всероссийского Азербайджанского Конгресса занимают вопросы образования азербайджанцев, проживающих в России. С целью сохранения языка и повышения образовательного уровня азербайджанцев, проживающих в России, реализуется комплекс проектов и мероприятий по созданию совместных российско-азербайджанских образовательных учреждений, открытию в Москве и регионах России новых общеобразовательных средних школ с углубленным изучением языка, истории, литературы, культуры Азербайджана, расширению сети воскресных школ, обеспечению социально-правовой защиты студентов-азербайджанцев, обучающихся в России.
Впервые в истории общественных организаций, совместно с Государственной Комиссией по Приему Студентов Азербайджанской Республики  и Министерствами образования Российской Федерации и Азербайджанской Республики, проведены вступительные экзамены абитуриентов, являющихся гражданами Азербайджана, проживающих в России, для внеконкурсного приема в российские ВУЗы.
Эта работа осуществляется совместно с Посольством Азербайджана в России.

Также оказывается поддержка Московским общеобразовательным школам № 157 с этнокультурным азербайджанским компонентом образования и № 1331 с этнокультурным грузинско-азербайджанским компонентом образования. При непосредственном участии Конгресса проводятся юбилейные мероприятия и выпускные вечера в этих и других школах. Большая работа проводится со студентами, аспирантами и школьниками, обучающимися в России.

Деятельность Всероссийского Азербайджанского Конгресса проходит при обязательном взаимодействии с органами государственной власти, общественными организациями Российской Федерации.
Большое внимание уделялось работе с органами государственной власти Азербайджанской Республики, и сотрудничеству с азербайджанскими диаспорами стран СНГ и других стран мира.
Значительно расширилась информационно-аналитическая работа Конгресса.

Еженедельно издается общественно-политическая, аналитическая газета ВАК «Азербайджанский Конгресс», которая распространяется в регионах России.

Продолжается работа в рамках Благотворительных программ, развернутых с февраля 2002 года.

В октябре 2004 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие вместе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в работе II съезда ВАК, что явилось свидетельством его постоянного внимания к судьбам соотечественников, проживающих в России. В своем выступлении на съезде Президент Азербайджана пожелал успешной деятельности ВАК, благополучия всем азербайджанцам, проживающим в России, призвал их к активному участию в трудовой и общественной жизни Российской Федерации, в укреплении межгосударственных связей между нашими странами:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всероссийского Азербайджанского Конгресса
 Всероссийский Азербайджанский Конгресс организовал круглый стол на тему «Геноцид азербайджанцев двести лет истории». SalamNews, 31.03.2012
 Всероссийский азербайджанский конгресс — состоявшаяся реальность. Газета «Эхо», 29.12.03
 В Москве открылся Второй съезд Всероссийского азербайджанского конгресса. 1tv.ru, 19.10.2004
 Всероссийский Азербайджанский Конгресс организовал в Москве грандиозное празднество Новруз
 Всероссийский Азербайджанский Конгресс пригласили провести съезд на Байкале
 Официальный сайт газеты ВАК «Азербайджанский Конгресс»
 Ульяновское Региональное Отделение ВАК
 Рамиз Мехтиев: «Отношения с Россией — одно из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Азербайджана»
 Всероссийский Азербайджанский Конгресс учредил Премию имени Гейдара Алиева
 В Читу прибыли представители Всероссийского Азербайджанского конгресса

Организации России